Мобара (Міє)
Мобара (Тіба)
Мобара (Тотіґі)
Мобара (Фукусіма)